Александр Глебов:
 Глебов, Александр (род. 1983) — словенский и российский горнолыжник.
 Глебов, Александр Александрович (1907—1967) — советский баскетболист.
 Глебов, Александр Анатольевич (род. 1970) — российский актёр театра и кино.
 Глебов, Александр Иванович (1722—1790) — русский государственный деятель, генерал-прокурор.
 Глебов, Александр Николаевич (1803—1852) — поэт, прозаик, критик.